Ladies Championship steht für:

 Ladies Championship (Pokerturnier), ein Pokerturnier
 Ladies Championship Gstaad, ein Tennisturnier, siehe WTA Gstaad
 Ladies Championship Lausanne, ein Tennisturnier, siehe WTA Lausanne